Дилшодбек Юсупбайевич Рузметов (; род. 12 марта 1999, Ургенч, Узбекистан) — узбекский боксёр-любитель и профессионал, выступающий в полутяжёлой весовой категории. Член национальной сборной Узбекистана по боксу, участник Олимпийских игр 2020 года, cеребряный призёр чемпионата мира (2019), чемпион Азии (2021), многократный победитель международных и национальных первенств в любителях.

Любительская карьера 
Дилшодбек Рузметов выступает в полутяжёлой весовой категории.

В сентябре 2019 года стал серебряным призёром на чемпионате мира в Екатеринбурге, в категория до 81 кг. По ходу турнира Рузметов был сильнее таких соперников как Лорен Альфонсо Домингес и Бенджамин Уиттакер, и дошёл до финала, но в финале уступил казахстанскому боксёру Бекзаду Нурдаулетову, тем самым завоевал серебряную медаль чемпионата мира.

В марте 2020 года на  в Аммане (Иордания), в конкурентном бою по очкам проиграл австралийцу Пауло Аокусо и не смог пройти квалификацию к Олимпийским играм 2020 года.

В феврале 2021 года стал победителем в весе до 81 кг представительного международного  проходившего в Софии (Болгария), победив в финале россиянина Руслана Колесникова.

В мае 2021 года стал чемпионом Азии в Дубае (ОАЭ), в полутяжёлой категории, где он в финале победил иранца Мейсама Гешлаги.

И в июле 2021 года на Олимпиаде в Токио, в 1/16 финала соревнований по очкам (5:0) победил ирландца Эммета Бреннана, но затем в 1/8 финала соревнований — в конкурентном бою решением большинства судей (1:4) проиграл кубинцу выступающему за Азербайджан Лорену Альфонсо, — который в итоге стал бронзовым призёром Олимпиады 2020 года.

Профессиональная карьера 
17 декабря 2021 года в Ташкенте (Узбекистан) начал профессиональную боксёрскую карьеру, в полутяжёлом весе, когда единогласным решением судей (счёт: 60-54 — трижды) победил опытного россиянина Максима Смирнова (8-10-3).

Статистика профессиональных боёв

Примечания

Ссылки 
 
 Дилшодбек Рузметов — новости на сайте Sports.kz
 

Боксёры Узбекистана
Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2020-х годов
Боксёры полутяжёлой весовой категории
Боксёры на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы Азии по боксу